

Località geografiche 

 Cozzano, comune della Corsica del Sud

 Cozzano, frazione di Castiglione del Lago in provincia di Perugia
 Cozzano, frazione di Langhirano in provincia di Parma
 Cozzano, frazione della Spezia

Pagine correlate 
 Cozzani